«Нижняя тундра» — студийный альбом русской рок-группы «Ва-Банкъ», записанный и изданный в 1999 году.
Является своеобразным «саундтреком» на одноимённый рассказ Виктора Пелевина, написанный специально для выпуска альбома и напечатанный во вкладыше буклета.

Список композиций 
Все песни написаны музыкантами группы за исключением отмеченных.

Участники записи 
 Александр Ф. Скляр — вокал, гитара
 Егор Никонов — гитара, вокал
 Алик Исмагилов — бас-гитара, вокал
 Андрей Белизов — барабаны
 Олег Литвишко — вся электроника и сэмплы

Примечания

Ссылки 
 «Нижняя тундра» на сайте Discogs.com
 «Нижняя тундра» на сервисе «Яндекс.музыка»

Альбомы группы «Ва-Банкъ»